Jocasta - personagem do teatro grego.
 Jocasta (Marvel Comics) - personagem de HQ/BD
 Jocasta Nu - personagem de Star Wars
 Iocasta - satélite.

Desambiguação